Алексе́й Влади́мирович Рома́нов (1908—1998) — советский государственный деятель. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1961—1986 годах. Член Бюро ЦК КПСС по РСФСР (1961—1962). Депутат Верховного Совета СССР 6—8 созывов.

Биография 
Родился 3 (16) февраля 1908 года в городе Белёве Тульской губернии. В 1926–1929 годах учился на Высших государственных литературных курсах.

В 1929—1933 годах — литературный сотрудник, заведующий отделом, ответственный секретарь газеты «Степная правда», Актюбинск.

В 1933—1944 годах — литературный сотрудник, заведующий отделом, заместитель ответственного секретаря, ответственный секретарь, заместитель ответственного редактора газеты «Горьковская коммуна», Горький.

В 1944—1946 годах — корреспондент газеты «Правда» по Горьковской области.

В 1946—1947 годах — ответственный редактор газеты «Горьковская коммуна», 1947–1949 годах — ответственный редактор газеты «Советская Белоруссия». В 1949 году окончил Высшую заочную партийную школу при ЦК ВКП(б).

В 1949—1955 годах — член редколлегии от ВКП(б), ответственный секретарь, заместитель шеф-редактора газеты Информационного бюро коммунистических и рабочих партий «За прочный мир, за народную демократию!», издававшейся в Бухаресте.

В 1955–1956 годах – консультант отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам. В 1956–1962 годах – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам. В 1961—1962 годах — член Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1962–1963 годах – первый заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС, член Идеологической комиссии ЦК КПСС.

В 1963—1965 годах — председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по кинематографии. В 1965—1972 годах — председатель Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР.

В 1972—1983 годах — главный редактор газеты «Советская культура».

С ноября 1983 года персональный пенсионер союзного значения.

Умер 29 октября 1998 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище (колумбарий).

Оценки современников 
Владимир Баскаков вспоминал:
В личном плане он был человеком порядочным, мягким, но, может быть, слишком дисциплинированным. Спорить с ним было можно, он не обижался. Когда ему не нравился какой-то фильм, он говорил об этом, но не настаивал на своих претензиях. Но если поступало указание «сверху», тогда уже другое дело… Я ему как-то сказал: «Может быть, нам не следует показывать начальству все фильмы. Они их смотрят на дачах, в воскресенье. У них особое настроение…». Он возражал: «Как же можно что-то скрывать от партии?» Но я понимаю, как ему было трудно. Ведь выговор «лично» от Брежнева — это в ту пору не шутка…

Сценарист Борис Добродеев писал:
А. Романов остался в памяти кинематографистов как весьма ординарный, но не злобный чиновник. По собственной инициативе, если его не подстрекал кто-то из ретивых заместителей, он не устраивал публичных порок, а сценарии и картины запрещал, как правило, по команде ЦК.

Библиография 
 Вечера в Ошминском: Очерки: [О колхоз. деревне Горьк. обл. в 1945 г.] / Ал. Романов. — [Горький]: Горьк. изд-во, 1946 ([тип.] Полиграф). — 86 с.
 Неодолимая поступь коммунизма: Очерки коммунистич. движения в капиталистич. странах. — Москва : Госполитиздат, 1957. — 84 с
 Америка, какой мы ее видели: Записки журналиста. — Москва: Госполитиздат, 1961. — 79 с.
 Строительство коммунизма и печать: Лекция… — Москва : Изд-во ВПШ и АОН, 1963. — 60 с.; 20 см. — (Партийное строительство. Курс лекций/ Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра парт. строительства).
 Путешествие на остров Кипр: Записки журналиста. — Москва : Политиздат, 1964. — 68 с.
 Киноискусство и современность: Наблюдения. Раздумья. Мысли вслух. — Москва: Искусство, 1968. — 165 с.
 Цейлонская тетрадь: Заметки журналиста. — Москва: Правда, 1968. — 48 с.; 17 см. — (Б-ка «Огонек» № 25).
 Караванные тропы Ирана: Записки журналиста. — Москва: Мысль, 1969. — 64 с.
 Гвинея далекая и близкая: Записки журналиста. — Москва : Правда, 1970. — 48 с.; 16 см. — (Б-ка «Огонек» № 8).
 Сестра моя Монголия: Записки журналиста. — Москва: Знание, 1970. — 62 с.
 Нравственный идеал в советском киноискусстве: Статьи и очерки. — Москва : Искусство, 1971. — 166 с., 16 л. ил.
 Главное в искусстве кинематографического отражения жизни. — Москва: Знание, 1971. — 32 с.; 22 см. — (В помощь лектору. Навстречу XXIV съезду КПСС).
 Немеркнущий экран: Записки журналиста. — Москва: Искусство, 1973. — 173 с.
 Воспоминания царапаются в двери: Записки журналиста. — Москва: Правда, 1973. — 45 с.; 16 см. — (Б-ка «Огонек» № 4).
 Юность, прожитая дважды: Рассказы. — Москва: Правда, 1975. — 64 с.; 16 см. — (Б-ка «Огонек» № 10).
 Дальние берега: Зарубеж. встречи, наблюдения, раздумья. — Москва: Междунар. отношения, 1978. — 280 с.
 Есть в жизни цель: Лит. портреты. — Москва: Правда, 1978. — 63 с.; 16 см. — (Библиотека «Огонек» № 2).
 Верность: [Штрихи к портрету Ю. Солнцевой]. — Москва: Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1978. — 49 с.
 Панама суверенна! Панама победит!: Зап. журналиста. — Москва: Междунар. отношения, 1978. — 112 с.
 По ступеням пятилеток. — Москва: Сов. Россия, 1979. — 93 с.; 17 см. — (Писатель и время).
 Коммунист в сфере искусства: Время. Люди. Книги. [Сборник] / Ал. Романов. — М.: Политиздат, 1981. — 303 с.
 Как это было в старину: Невыдум. рассказы / Алексей Романов. — М.: Правда, 1982. — 64 с.; 17 см. — (Б-ка «Огонек». N 28).
 Неповторимые годы и люди: (Записки журналиста) / Ал. Романов. — М. : Мысль, 1982. — 263 с.
 Встречи в пути: [Очерки] / А. Романов. — М.: Мысль, 1985. — 126 с.
 Любовь Орлова в искусстве и жизни / Ал. Романов. — М.: Искусство, 1987. — 241,[2] с., [6] л. ил.

Примечания

Литература 
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов. — М.: Моск. рабочий, 1987. — С. 392–393.
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3
 Ссылка на последнюю, не опубликованную книгу Алексея Владимировича Романова «Нашумевшие страницы Холодной войны» / «Холодная война: Семь лет на передовой (Записки журналиста-международника)» (материал книги обработан и представлен в электронной форме внуком автора — Николаем Юрьевичем Романовым)

Председатели Государственных комитетов СССР
Главные редакторы СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Персоналии:Кинематограф СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Члены Бюро ЦК КПСС по РСФСР
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Менеджеры культуры СССР